Ramón Martínez est partagé par :
 Ramón Martínez, un ancien joueur des Ligues majeures de baseball né en 1968.
 Ramón Martínez, un joueur en activité dans les Ligues majeures de baseball né en 1972.
 Ramón Martinez, gouverneur de l'État de Sucre, au Venezuela, de 2000 à 2008.